Ахмед бей джамия може да се отнася за:

 Ахмед бей джамия, бивш мюсюлмански храм в Кюстендил
 Ахмед бей джамия, действащ мюсюлмански храм в Разград